Джек Джо́нсон (; , Индианаполис, Индиана, США) — американский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2022 года.

Джонсон был выбран под общим 3 номером на драфте НХЛ 2005 года клубом «Каролина Харрикейнз», после Сидни Кросби и Бобби Райана. Зимой 2010 года продлил контракт с «Королями» на 7 лет на сумму $ 30,5 млн, начиная с сезона 2011/12.

Проведя в Калифорнии менее 6 лет, стал частью сделки по обмену Джеффа Картера и перешел в «Коламбус Блю Джекетс».

Летом 2018 года, после окончания предыдущего контракта, подписал 5-летний контракт на $ 16,25 млн с «Питтсбург Пингвинз».

5 октября 2020 года «Пингвинз» выкупили контракт Джонсона.

9 октября 2020 года «Рейнджерс» подписали однолетний контракт с Джонсоном на сумму $ 1,15 млн.

10 октября 2021 года после участия в предсезонных играх Джонсон подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш» на 750 тыс. долларов. 1 марта 2022 года сыграл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ. Всего в сезоне 2021/22 сыграл 74 матча и набрал 9 очков (1+8) при показателе полезности +5.

Достижения 
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 в составе сборной США. 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2007

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»